Грумс (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Грумс — місто у Швеції, у лені Вермланд.